Zemplén – nome ungherese di regione storica della Slovacchia
 Comitato di Zemplén – comitato del Regno d'Ungheria

Pagine correlate 
 Zemplín